El término Riosucio puede referirse a dos municipios colombianos:

Riosucio, en el departamento de Caldas;
Riosucio, en el departamento de Chocó.